Аэродром Мензели́нск — спортивный аэродром в Республике Татарстан, в 3-х километрах от города Мензелинск. На аэродроме базируется Мензелинский филиал Центрального Аэроклуба Республики Татарстан (принадлежит РОСТО), где выполняются спортивные прыжки с парашютом. Эпизодически используется также как аэропорт местных воздушных линий.

Аэроклуб Мензелинск 

На аэродроме базируются самолёты L-410, Ан-2, Ан-28, вертолёт Ми-2 а также несколько спортивных самолётов и планеров.

В аэроклубе выполняются прыжки в тандеме, спортивные прыжки с высоты 4000 метров. Ведется обучение по программе AFF и подготовка тандем-мастеров и инструкторов AFF. На территории аэроклуба работают столовая, гостиница, аренда парашютной техники, летние и зимние укладочные.

Травяное поле для посадки парашютистов имеет размеры 1700×800 метров.

Чемпионат мира 2010 
С 1 по 5 Августа 2010 года на аэродроме проходил Чемпионат Мира 2010 по парашютному спорту (19-й Чемпионат Мира по групповой парашютной акробатике, 14-й Чемпионат Мира по купольной акробатике, 8-й Чемпионат Мира по артистическим видам), посвященный 80-летию парашютного спорта в России.

В общекомандном первенстве команда России заняла 3-е место.

Источник:

Катастрофы 

 10 октября 2021 года при взлёте с ВПП Мензелинск самолёт L-410 потерпел крушение. Погибло 16 человек.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Аэроклуба Мензелинск

Спортивные аэродромы России
Аэродромы Татарстана
Мензелинск
Аэродромы ДОСААФ России